Typ D bzw. Type D steht für:
 Stecker-Typ D, elektrischer Steckverbinder 
 Typ D (Straßenbahn Timișoara)
 eine mittelgroße Sonnenfleckengruppe
 Produktionsfunktion vom Typ D, siehe Kloock-Produktionsfunktion
 Avro Type D
 Typ D, britischer Standard-Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „D“
 Typ D, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automobile:
 Audi Typ D
 Brennabor Typ D
 Presto Typ D
 Renault Type D

Siehe auch:
 D-Type (Begriffsklärung)
 Baureihe D (Begriffsklärung)
 Klasse D (Begriffsklärung)
 Modell D (Begriffsklärung)
 Serie D (Begriffsklärung)